Рокфеллер (, ) — американська підприємницька і банківська династія

 Джон Девісон Рокфеллер (1839–1937) — американський підприємець та філантроп. Вважався найбагатшою людиною свого часу
 Джон Девісон Рокфеллер-молодший (1874–1960) — знаменитий філантроп і підприємець, син Джона Д. Рокфеллера і один із найбагатших людей свого часу. Славетний своєю благодійністю.
 Нельсон Олдрич Рокфеллер (1908–1979) — американський політик і банкір, віце-президент США в 1974–1977.
 Девід Рокфеллер (1915-2017) — американський банкір, державний діяч, глобаліст та поточний голова дому Рокфеллерів
 Вінтроп Рокфеллер (1912–1973) — губернатор Арканзасу, онук Джона Девісона Рокфеллера.
 Майкл Рокфеллер (1938–1961) — дослідник, син Нельсона Рокфеллера, пропав безвісти під час експедиції.
 Девід Рокфеллер-молодший (*1941) — син Девіда Рокфеллера і правнук Джона Девісон Рокфеллера.
 Вінтроп Пол Рокфеллер (1948–2006) — син Вінтропа Рокфеллера.
 Марк Рокфеллер (*1967) — син Нельсона Рокфеллера.

Персоналії за алфавітом